Amica Wronki was een Poolse voetbalclub uit de stad Wronki. Amica Wronki heeft zich meerdere keren gekwalificeerd voor de UEFA-cup.

De club werd opgericht op 21 juni 1992. De clubkleuren zijn blauw/wit/rood.

In het seizoen 2006/2007 fuseerde de club met Lech Poznań. Samen gingen de twee elftallen verder onder de naam van KS Lech Poznań in de Ekstraklasa, dat zich later hernoemde in KKS Lech Poznań. Veel spelers bleven de vereniging echter trouw en veroverde in het seizoen 2006/07 de 2e plaats in de derde liga. Na dat seizoen werd niet meer met senioren aan de competitie deelgenomen. De vereniging concentreerde zich alleen nog op jeugdelftallen.

Erelijst 
 Poolse Beker (3x):
1997/98, 1998/99, 1999/2000
 Poolse Supercup (2x):
1998, 1999

Wronki in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Amica Wronki

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 18.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Amica Wronki uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Paweł Kryszałowicz is degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Amica Wronki in totaal dertien keer uit voor het Poolse nationale elftal.

Externe links 
 De officiële website van Amica Wronki
 Onofficiële website van Amica Wronki

Wronki, Amica
Sport in Groot-Polen